Ara Aprikian (né en 1966), dirigeant d'entreprise français ;
 Gorune Aprikian (né en 1959), auteur et réalisateur français ;
 Garbis Aprikian (né en 1926), musicien franco-arménien.